Куби́ческий метр в секу́нду, кубоме́тр в секу́нду, м³/с — производная единица СИ, используемая обычно для измерений объёмных расходов жидкостей и газов.

Применяется для определения объёмного расхода веществ, стока рек и др.

Соответствие другим единицам расхода 

Числа в следующих подразделах означают отношение 1 м³/с к соответствующей единице.

Метрическая система 
 кубический метр в минуту — 60
 кубический метр в час — 3600
 кубический метр в день — 86400
 кубический метр в год — 3,155693
 литр в секунду — 1000
 литр в минуту — 60000
 литр в час — 3600000
 литр в день — 8,64
 литр в год — 3,155693
 1 свердруп — 1

Американские и британские единицы 
 акр-фут в секунду — 0,0008107132
 акр-фут в минуту — 0,04864279
 акр-фут в час — 2,918567
 акр-фут в день — 70,04562
 акр-фут в год — 25583,62
 баррель (нефтяной) в секунду — 6,289811
 баррель (нефтяной) в минуту — 377,3886
 баррель (нефтяной) в час — 22643,32
 баррель (нефтяной) в день — 543439,7
 баррель (нефтяной) в год — 1,984871
 галлон США в секунду — 264,1721
 галлон США в минуту — 15850,32
 галлон США в час — 951019,4
 галлон США в день — 2,282446
 галлон США в год — 8,336458
 брит. галлон в секунду — 219,9688
 брит. галлон в минуту — 13198,13
 брит. галлон в час — 791887,7
 брит. галлон в день — 1,90053
 брит. галлон в год — 6,941539
 кубический фут в секунду — 35,31467
 кубический фут в минуту — 2118,88
 кубический фут в час — 127132,8
 кубический фут в день — 3051187
 кубический фут в год — 1,114422

См. также 
 Дебит
 Кубический метр
 Единицы измерения времени
 Гидродинамика
 Гидравлика

Источники 
 http://www.ru.convert-me.com/ru/convert/units/flow_rate_volume/flow_rate_volume.m3_s.ru.html

Единицы измерения объёмного расхода
Гидравлика